Aurelia kan syfta på:
 Aurelia, ett kvinnonamn
 Aurelia (djur), ett släkte maneter
 Aurelia Cotta, mor till Julius Caesar
 Aurelia, en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus

Geografi

Italien 

 Aurelia, Civitavecchia, ort,

USA 

 Aurelia (ort i USA), Iowa, Cherokee County, 

Robotskapade USAförgreningar